Obrovac, grad u Hrvatskoj
 Obrovac (Banja Luka, BiH), naselje u općini Banja Luka, BiH
 Obrovac (Bačka Palanka, Srbija), naselje u općini Bačka Palanka, Srbija